Elbingerode (Harz), een gemeente in Landkreis Wernigerode in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Elbingerode (Osterode am Harz), een gemeente in Landkreis Osterode in de Duitse deelstaat Nedersaksen